Појам Лујза од Пруске може да се односи на:
 Лујза од Пруске (1776—1810),
 Лујза од Пруске (1838—1923),
 Лујза од Пруске (1808—1870),
 Лујза од Пруске (1892—1980),